Richardson è un cognome inglese. È probabilmente originario dell'Inghilterra Settentrionale (Cumbria e Northumbria) e della Scozia meridionale: tuttora qui si apprezzano le maggiori concentrazioni. È assai diffuso anche negli altri paesi di lingua inglese.
Deriva dal patronimico di Richard ("Riccardo"). Può riferirsi a:

Persone

Altro 
 12530 Richardson – asteroide
 Numero di Richardson – gruppo adimensionale
 Richardson Gang – gruppo criminale londinese degli anni sessanta
Richardson – città del Texas, Stati Uniti d'America